HDH steht für:
 Dillingham Airfield (IATA-Code), Flugfeld bei Mokulēʻia, Hawaii-Insel Oʻahu
 Hauptverband der Deutschen Holzindustrie (Hauptverband der Deutschen Holzindustrie und Kunststoffe verarbeitenden Industrie und verwandter Industrie- und Wirtschaftszweige e.V.), nicht zu verwechseln mit DeSH (Deutsche Säge- und Holzindustrie Bundesverband)
 Histidinoldehydrogenase, Enzym (Dehydrogenase), das die Oxidation von Histidinol zu Histidin und Nicotinamidadenindinukleotid (NAD) katalysiert
 Holland–Dozier–Holland, US-amerikanisches Songwriter- und Produzenten-Trio
 Landkreis Heidenheim (Kfz-Kennzeichen)

HdH steht für:
 Hawker de Havilland, australischer Flugzeughersteller

Abkürzung